A 2012-es WTCC spanyol nagydíj volt a 2012-es túraautó-világbajnokság második fordulója. 2012. április 1-jén rendezték meg a Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo-n, Valenciában.

Időmérő 

 Y – Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Források 
Hivatalos végeredmény

Spanyol
Autóversenyzés Spanyolországban
Valencia (Spanyolország)